O Cape Canaveral Air Force Station Space Launch Complex 41 (em português: Complexo de Lançamento 41 da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, SLC-41) é um complexo de lançamento de foguetes localizado ao norte de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. O complexo é atualmente utilizado pela United Launch Alliance para o lançamento de foguetes Atlas. Anteriormente, ele havia sido usado pela Força Aérea dos Estados Unidos para o lançamento dos foguetes Titan III e Titan IV.

Ligações externas
 Cabo Canaveral LC41 

Força Aérea dos Estados Unidos